Lambert II. ist der Name folgender Personen:

Lambert II. (Löwen) († 1054), Graf von Löwen und Brüssel 
Lambert II. von Nantes (vor 834–852), Graf von Nantes
Lambert II. Suła († 1071), Bischof von Krakau